Rejon bobrowicki – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu czernihowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1418 km² i liczy około 41 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Bobrowica.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada i 24 silskie rady, obejmujące w sumie 51 wsi i 2 osady.

Miejscowości rejonu